een gehucht in de gemeente Westerwolde: Overdiep 
de bijnaam (in de betekenis: aan de overzijde van het Reitdiep)
in Hunsingo voor het Westerkwartier
in het Westerkwartier voor Hunsingo
 Gerrit Overdiep (1919-1998), president van de rechtbank Groningen van 1975 tot 1986
 Gerrit Siebe Overdiep (1885-1944), taalkundige en literatuurhistoricus